Wilhelm Ludwig Abeken foi um arqueólogo alemão, nasceu em Osnabruck, Alemanha em 1813 e faleceu em 1843. Deixou em alemão: A Itália central antes da dominação romana, segundo os seus monumentos Stuttgart.

Bibliografia
 Dicionário Universal Ilustrado, Ed. João Romano Torres & Cª.1911.
 Allgemeine Deutsche Biographie - Versão online no Wikisource

Arqueólogos da Alemanha
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)